Алма Николаевна Анстранга (; 1920 год, Бауский уезд, Латвия) — доярка колхоза имени Карла Маркса Бауского района, Латвийская ССР. Герой Социалистического Труда (1958). Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 5 — 6 созывов.

Биография 
Родилась в 1920 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов Бауского уезда, Латвийская Республика. Трудовую деятельность начала 14-летним подростком. С конца 1940-х годов — доярка колхоза имени Карла Маркса Бауского района. Член ВКП(б).

В первые годы Шестой пятилетки (1956—1960) достигла высоких трудовых результатов по надою молока. К 1958 году показывала результаты в среднем около 5 тысяч килограмм молока с каждой фуражной коровы. В 1958 году с каждой коровы надоила в среднем по 5320 килограмм молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1958 года удостоена звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства по производству зерна, картофеля, сахарной свеклы, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, и внедрение в производство достижений науки и передового опыта» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Неоднократно участвовала во Всесоюзных выставка ВДНХ и ВСХВ в Москве.

Избиралась депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 5 — 6 созывов (1959—1967), депутатом Бауского районного и Кодесского сельского советов народных депутатов, делегатом XXIII съезда КПСС.

После выхода на пенсию проживала в Бауском районе.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (23.06.1966).

Примечания

Литература 
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1981, т. 10, выпуск 2

Ссылки 
 

Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 6-го созыва